Осло-Центральный (, также официально называется ) —  главная железнодорожная станция в городе Осло, столице Норвегии. Является самой загруженной станцией Норвежских железных дорог, обслуживающей не менее 90000 пассажиров в день.

История 
Первая железная дорога из Христиании (как тогда назывался Осло) в Эйдсволл —  —, была открыта в 1854 году.  В 1852 году был объявлен конкурс на строительство вокзала, и победителем стало здание по образцу вокзала в Ливерпуле, на станции . Вокзальное здание красного кирпича было построено по проекту архитекторов Генриха Ширмера и  в 1854 году.

В 1872 году была открыта станция обслуживания второй линии — , в 2 км от первой. Их соединила  только в 1907 году.

В 1930-е гг. обе станции перестали справляться с увеличившимся пассажиропотоком, и в 1938 году был создан комитет для принятия решения о строительстве единой станции в Осло. Комитет предложил построить туннель в городе.

Планы изменились во время Второй мировой войны. Марионеточное правительство Видкуна Квислинга решило, что обе существующие станции будут снесены, а новая станция будет построена в Тёйене, только для междугородных рейсов, а местные рейсы будут обслуживаться автобусами. Комитет и руководство Norges Statsbaner отклонили эти планы.

После войны, после 20 лет отказа Стортинга от дальнейших проектов, только в 1962 году был утвержден план создания единой станции. Она официально открылась в 1987 году, в присутствии короля Улафа V.

Западный вокзал был закрыт, и теперь там работает Норвежский Нобелевский центр мира, который является «витриной» для Нобелевской премии мира и идеалов, которые она представляет.

Современность

Вокзал 
Современное здание вокзала было построено по проекту архитектора  в 1987 году. Интересно, что Энг выиграл конкурс на здание вокзала новой, единой станции Осло еще в 1946 году, однако проект этот смог быть реализован только после строительства , решение о строительстве которого было принято норвежским Стортингом только в 1962 году.

Пути и платформы

Пассажирское сообщение по станции

Примечания

Ссылки 

Железнодорожные станции Норвегии